Bosznia-Hercegovina
 Vrbovac, falu Odžak községben, a Szávamelléki kantonban
 Vrbovac, falu Vukosavlje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Vrbovac, falu Daruvár községben, Belovár-Bilogora megyében

 Koszovó
 Vrbovac, falu Glogovac községben
 Vrbovac, falu Vitina községben

 Szerbia
 Vrbovac, falu Blace községben, a Toplicai körzetben
 Vrbovac, falu Boljevac községben, a Zaječari körzetben
 Vrbovac, falu Szendrő községben, a Dunai körzetben
 Vrbovac, falu Sokobanja községben, a Zaječari körzetben